«Ганнибал»: «Ганнибал» — итальянский фильм 1959 года.
 «Ганнибал» — американский фильм 2001 года.
 «Ганнибал: Восхождение» — американский фильм 2007 года.
 «Ганнибал» — российский документальный фильм режиссёра Ивана Кривогорницына, вышедший в 2018 году. Призёр кинофестиваля «Россия».
 «Ганнибал» — американский телесериал канала NBC.
 Список эпизодов телесериала «Ганнибал»

Примечания